Ко́пи Сотиро́пулос (, имя при рождении Проко́пиос Сотиро́пулос (, ); род. 12 сентября 1948, Пелопоннес, Греция) — американский характерный актёр и телеведущий греческого происхождения. Ведёт прогноз погоды, а также является соведущим (с Ким Стивенс) новостной программы/ток-шоу «Great Day» на принадлежащем «Fox» телеканале  (Фресно, Калифорния). Визитная карточка Сотиропулоса — фраза «Начни свой день с улыбки!» ().

Биография 
Родился 12 сентября 1948 года на Пелопоннесе (Греция). Когда Прокопиос был ещё ребёнком, семья иммигрировала в США, где поселилась в городе Фресно (Калифорния). Вскоре по прибытии у него родился брат Пит, который является владельцем ресторана «Bravo Pizza» в Сан-Франциско, открытого им в 1963 году.

Окончил среднюю школу во Фресно, после чего начинал учиться в местном колледже, а затем, будучи студентом второго курса, перевёлся в , где получил учёную степень в области телерадиовещания.

В октябре 1971 года начал свою профессиональную карьеру, работая рекламным копирайтером на телеканале KMPH-TV, который тогда базировался в Висейлии.

В 1977 году вместе со своей супругой Элейн переехал в Голливуд (Лос-Анджелес), где начал сниматься в кино, исполнив гостевые роли в таких телесериалах как «Мыло», «Трое — это компания», «Рыцарь дорог», «Идеальные незнакомцы», «Полицейский с Беверли-Хиллз 2» и др., а также небольшие роли в фильмах «Рядовой Бенджамин» (1980), «Почтальон всегда звонит дважды» (1981) и др.

В 1987 году вернулся на KMPH-TV в качестве ведущего новостной программы, а с 1992 года — прогноза погоды в прямом эфире.

Личная жизнь 
В браке с супругой Элейн имеет дочь Анастасию и сына Васили, которые родились в период, когда пара жила в Голливуде.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Википедия:Биографии современников
Актёры озвучивания США
Иммигрировавшие в США из Греции
Персоналии:Фресно
Киноактёры США
Актёры телевидения США
Выпускники Университета штата Калифорния в Фресно